Brandstraße 23 ist die Adresse folgender Immobilien:

 Brandstraße 23 (Hannover), 1723 für das Konsistorium in Hannover errichteter Verwaltungsbau
 Brandstraße 23/Gerberstraße 22, denkmalgeschütztes Doppelhaus in Menden, siehe Liste der Baudenkmäler in Menden (Sauerland)